Poulton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Poulton-le-Fylde, ort, England, Lancashire, 
 Poulton (distrikt), England, Cheshire West and Chester, 
 Poulton, Gloucestershire, ort i England, Gloucestershire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar